Der Lufthansa Cup 1992 war ein Sandplatzturnier in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 11. bis 17. Mai statt.

Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 4:6, 7:5 und 6:2. Im Doppel-Endspiel besiegten Jana Novotná und Larissa Sawtschenko-Neiland die Paarung Gigi Fernández/Natallja Swerawa mit 7:6, 4:6 und 7:5.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
German Open 1992